Фекете-Кереш или Црни Кереш (, ), је река у Румунији и Мађарској.

Фекете-Кереш извире у планинама Апусени у Трансилванији, Румунија у округу Бихор, Румунију напушта код града Велики Варадин и тече кроз југоисточну Мађарску где се спаја са реком Фехер-Кереш и заједнички формирају реку Кереш неколико километара од мађарског града Ђуле.

Мађарски део тока има дужину од 20,5 km.

Интересантно је да обе речи које стоје у имену ове реке имају исто значење - црно. Кереш потиче од дачанског -{Krísos}-, што је значило црно, а исто значење имају и мађарска реч фекете и румунска реч негру.

Градови 
 Штеји у Румунији
 Бијуш у Румунији
 Ђула у Мађарској

Види још 
 Списак река у Мађарској

Референце

Спољашње везе 

 Мапе река у Мађарској
 Мапа Кереша

Реке Мађарске
Реке Румуније
Трансилванија